Натуральне число 426
 426 рік до нашої ери
 426 рік нашої ери